Сен-Жан-де-Лон () — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор. Входит в состав округа Бон. Население кантона на 2006 год составляло 11 003 человека.

Код INSEE кантона — 2129. Всего в кантон Сен-Жан-де-Лон входят 17 коммун, из них главной коммуной является Сен-Жан-де-Лон.

Коммуны кантона 

 Обиньи-ан-Плен — население 338 чел.
 Бразе-ан-Плен — население 2553 чел.
 Шарре-сюр-Сон — население 310 чел.
 Эшнон — население 675 чел.
 Эсбар — население 733 чел.
 Франксо — население 400 чел.
 Лаперьер-сюр-Сон — население 387 чел.
 Лон — население 1454 чел.
 Маньи-лез-Обиньи — население 201 чел.
 Монаньи-ле-Сёр — население 103 чел.
 Монто — население 201 чел.
 Сен-Жан-де-Лон — население 1208 чел.
 Сен-Сен-ан-Баш — население 267 чел.
 Сен-Симфорьен-сюр-Сон — население 340 чел.
 Сент-Юзаж — население 1068 чел.
 Самере — население 132 чел.
 Труан — население 633 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Кот-д’Ор